Newberry Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Newberry Historic District (Florida) im Alachua County, NRHP-Nr. 87002150
 Newberry Historic District (South Carolina) im Newberry County, NRHP-Nr. 74001870